Amerikanska köket kan syfta på:

 Sydamerikanska köket – matvanorna i de olika regionerna i Sydamerika
 Nordamerikanska köket
 Amerikanska köket – matkulturen i USA